Чемпионат Исландии по футболу 1936 стал 25-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионом в четвёртый раз стал «Валюр».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 1936 году
1936 год в Исландии